Harborne peut faire référence à:
 Harborne (quartier de Birmingham), un quartier de Birmingham, en Angleterre

Harborne est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Jeffrey B. Harborne (1928–2002), un chimiste britannique spécialiste en phytochimie
 William Harborne (v. 1542-1617), un marchand, diplomate et ambassadeur de la reine Élisabeth Ire dans l'Empire ottoman